Scheffold ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Scheffold (1893–1946), deutscher Politiker, Landtagsabgeordneter
 Frank Scheffold (* 1969), deutsch-schweizerischer Physiker und Hochschullehrer
 Gerd Scheffold (* 1954), deutscher Politiker (CDU)
 Hansludwig Scheffold (1926–1969), deutscher Politiker
 Heiner Scheffold (* 1962), deutscher Politiker
 Maria Scheffold († 1970), deutsche Schachspielerin
 Stefan Scheffold (* 1959), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch: Schefold